Il gruppo della gillespite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della gillespite 
 Cuprorivaite
 Effenbergerite
 Gillespite
 Wesselsite

Note 

Gillespite